Las alas de la paloma puede referirse a:
Las alas de la paloma, una película francesa de 1981.
Las alas de la paloma, una película británica de 1997.